Parham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fox Parham (1873–1929), US-amerikanischer Prediger und Mitbegründer der Pfingstbewegung
 Donald Parham (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tiny Parham (1900–1943), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Truck Parham (1911–2002), US-amerikanischer Jazz-Bassist

Parham ist außerdem der Name folgender Orte:
 Parham (Antigua), Ort in Antigua und Barbuda
 Parham (Ontario), Ort in Kanada
 Parham (England), Ort in England
 Parham (Mississippi), Ort in den USA